Een taal in Zambia, zie Bemba (taal)
 Een volk in Zambia, zie Bemba (volk)
 Jean-Pierre Bemba, een Congolees politicus en zakenman